Раймонд (Раймунд, Рамон) Второй может означать:
  — епископ Нима (1242—1272).
 Раймонд II де Бо (граф д’Авеллино) (фр. Raymond II des Baux, ум. 1372) — граф д’Авеллино и сеньор де Бо с 1353.
 Раймонд II де Бо (сеньор де Пюирикар) (фр. Raymond I des Baux, ум. 1320) — сеньор де Пюирикар и д’Эгий с 1266.
 Раймондо II дель Бальцо (итал. Raymondo II del Balzo) — граф Алессано c 1463.
 Раймон II (граф Бигорра) (Раймунд II; фр. Raymond II, окс. Raimon II; ум. 1080) — граф Бигорра с 1077 года.
 Пьер Раймон II (граф Комменжа) (фр. Pierre Raymond II de Comminges; ум. 1376) — граф Комменжа с 1341/1342 года.
 Раймон II (граф Мельгёя) (Raymond II de Melgueil) (ум. ок. 1120) — граф Мельгёя с 1098/99.
 Раймунд II (виконт Нарбонны) (1030/31 — 1080/84) — виконт Нарбонна в 1066—1067.
 Рамон II (граф Пальярса) (катал. Ramon II; умер около 995 или после 7 ноября 1007) — граф Пальярса (948/950—995/около 1007).
 Рамон II (граф Рибагорсы) (катал. Ramon II, исп. Raymundo II; умер в 960 или 970) — граф Рибагорсы (950/956—960/970), представитель Рибагорсской династии.
 Раймунд II (граф Руэрга) (фр. Raymond, уб. 961 или 965) — граф Руэрга и Керси (после июля 935—961), маркиз Готии с 936/937, герцог Аквитании.
 Раймунд II Транкавель (фр. Raimond II Trencavel; 1207 — между 1263 и 1267) — файдит, граф Каркассона, Разес, Безье.
 Раймунд II (граф Триполи) (фр. Raymond II de Tripoli; ок. 1115—1152) — граф Триполи с 1137 года.
 Раймунд II (граф Тулузы) (фр. Raymond II de Toulouse; ум. 923/924) — граф Альби и Нима 886—918, граф Руэрга и Керси 898—906, граф Тулузы с 906.

 Раймонд Беренгер II (граф Прованса) (фр. Raimond Bérenger II, окс. Ramon Berenguier II de Provença; ок. 1136—1166) — граф Прованса и Жеводана, виконт.
 Рамон Беренгер II (граф Барселоны) (Раймо́н Беренге́р II Голова́-из-Па́кли (катал. Ramon Berenguer II Cap d’Estopes, исп. Ramón Berenguer II Cabeza de Estopa; ок. 1054—1082, Барселона) — граф Барселоны, Жироны, Осоны, Каркасона и Разе с 1076.
 Беренгер Рамон II (граф Барселоны) (Раймо́н II Братоуби́йца; катал. Berenguer Ramon II el Fratricida, исп. Ramón Berenguer II el Fratricida; ок. 1054—1097/1099, Палестина) — граф Барселоны, Жироны, Осоны, Каркасона и Разе в 1082—1097.
 Раймунд Роже II (граф Каркассона) (фр. Raymond Roger, occit. Ramon Roger; ок. 1034—1067) — правитель части Каркассонского графства с 1061, в 1067 году — граф всего графства; виконт Безье и Агда, с 1062 граф Разеса.

См. также 
 Раймонд I
 Раймонд III